Calvin Natt – ex cestista statunitense
 Kenny Natt – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Phoebe Davis Natt – pittrice statunitense